La Corte ima više značenja:
 La Corte, Alessandria
 La Corte, Lecce
 La Corte, Reggio Emilia
 La Corte, Sassari
 La Corte, Terni